Le pont des Arts est un pont de Paris.
 Le Pont des Arts est un film d'Eugène Green sorti en 2004.
 Le Pont des arts est une bande dessinée française de Catherine Meurisse publiée en 2012.